Помпония (Pomponia) е име на:

 Фамилия Помпонии (gens Pomponia)
 Помпония, сестра на Тит Помпоний Атик, съпруга от 68 пр.н.е. на Квинт Тулий Цицерон
 Помпония Цецилия Атика (* 51 пр.н.е.), дъщеря на Тит Помпоний Атик, първа съпруга на Марк Випсаний Агрипа и майка на Випсания Агрипина, съпруга на император Тиберий до 12 пр.н.е.
 Помпония Грецина, дъщеря на Публий Помпоний Грецин, съпруга на Авъл Плавций (суфектконсул 29 г.)
 Помпония Ария, майка на Марк Помпоний Меций Проб (консул 228 г.)
 Помпония Умидия, дъщеря на Ания Фаустина, съпруга на Флавий Антиохиан (консул 270 г.)
 Помпония Гратидия, съпруга на Помпоний Бас (консул 259 и 271 г.)
 Помпония Баса (* ок. 250), дъщеря на Помпоний Бас, омъжва се за Луций Септимий Север (* ок. 245) и е майка на Септимий Бас.